Johannes-Nepomuk-Kapelle, Johann-Nepomuk-Kapelle oder einfach Nepomukkapelle steht für folgende, dem heiligen Johannes Nepomuk geweihte Kapellen:

in Deutschland:
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Arnsberg) in Arnsberg, Nordrhein-Westfalen
 St. Johann Nepomuk (Boos), Wegkapelle in Boos, Bayern 
 Johann-Nepomuk-Kapelle (Ettal), profanierte Kapelle in Ettal
 St. Johannes von Nepomuk (Lautrach), Wegkapelle in Lautrach, Bayern 
 St. Johannes von Nepomuk (Maria Steinbach), Wegkapelle in Legau, Bayern 
 Johannes-von-Nepomuk-Kapelle (Fettehenne) in Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Johann-Nepomuk-Kapelle (Pasing) in München, Bayern
 Johannes-von-Nepomuk-Kapelle (Nordkirchen) in Nordkirchen, Nordrhein-Westfalen
 St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle (Rietberg) in Rietberg, Nordrhein-Westfalen
 Johannes-Nepomuk-Kapelle in Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, siehe Holzem (Wachtberg)#Sehenswürdigkeiten

in Österreich:
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Bregenz) in Bregenz, Vorarlberg
 Nepomukkapelle (Hohenems), Vorarlberg
 Kapelle hl. Johannes Nepomuk bei Schloss Rastenfeld in Mölbling, Kärnten, siehe Schloss Rastenfeld#Beschreibung
 Nepomukkapelle in Schloss Mirabell in Salzburg, siehe Schloss Mirabell#Besonders sehenswerte Teile des Schlosses
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Gries) in Virgen, Osttirol
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Am Tabor) in Wien
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Gersthof) in Wien
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Gersthofer Straße) in Wien
 St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle (Währinger Gürtel) in Wien
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Obere Donaustraße) in Wien
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Wiener Neustadt) in Wiener Neustadt, Niederösterreich

in Tschechien:
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Prachatice, Solní)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Prachatice, Dolní brána) 

in Italien
 St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle (Sand in Taufers)

Siehe auch:
 Liste von Johanneskirchen